Villelongue-de-la-Salanque (på Catalansk: Vilallonga de la Salanca) er en by og kommune i departementet Pyrénées-Orientales i Sydfrankrig.

Geografi 
Villelongue ligger 9 km nordvest for Perpignan og kun 3 km fra Middelhavet. Nærmeste byer er mod nord Torreilles (4 km), Mod øst Sainte-Marie-la-Mer (3 km) og mod vest Bompas (5 km).

Demografi

Udvikling i folketal

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Les Pyrénées Catalanes

Byer i Pyrénées-Orientales